La Casetta ima više značenja:
 La Casetta, Ferrara
 La Casetta, Firenze
 La Casetta, Pisa